VAA kan vara: 

 Virgin Atlantic Airways
 IATA:s kod för Vasa flygplats, Vasa, Finland.